Прову́лок Маршака́ — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Маршака — провулок у місті Київ.
 2-й провулок Маршака — провулок у місті Київ.
 3-й провулок Маршака — провулок у місті Київ.
 Провулок Маршака — провулок у місті Харків.

Провулок Маршака — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Провулок Маршака — провулок у місті Туапсе.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки